Nisís Kápari kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Psérimos, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Nisís Kápari (ö i Grekland), Peloponnesos, 

Robotskapade Greklandförgreningar